Меса де Гарсија има више значења:

 Меса де Гарсија (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Меса де Гарсија (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику